Oberliga 1964/65 meint:

 Eishockey-Oberliga 1964/65
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1964/65
 DDR-Fußball-Oberliga 1964/65
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1964/65
 DDR-Oberliga 1964/65 (Badminton)